Bovermann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Bovermann (* 1929), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Rainer Bovermann (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (SPD)